Stanford Bank puede referirse a:

  Standford Bank, banco con sede en la ciudad de Panamá.

  Standford Bank, banco con sede en Caracas.